R100 ou R-100 peut faire référence à :

Cinéma 
 R100, un film japonais réalisé par Hitoshi Matsumoto en 2013

Informatique 
 Radeon R100, un microprocesseur.

Transports 
Aéronautique 
 R100, un dirigeable britannique.

Automobile
 Mazda R100, un modèle du constructeur japonais Mazda.

Motos
 BMW R 100 GS, une moto du constructeur allemand BMW ;
 BMW R 100 RS, une moto du constructeur allemand BMW ;
 BMW R 100 R, une moto du constructeur allemand BMW.